Cointreau
 Rémy Cointreau
 Édouard Cointreau

Homophone 
 François Cointeraux